

Musica 
Doom – gruppo musicale crust punk
Doom metal – genere musicale
Doom – album musicale dei Job for a Cowboy
Doom – album dei Mood del 1997
Doom – album di Nayt del 2021

Videogiochi 
Doom – serie di videogiochi sviluppata da id Software
Doom – primo videogioco della serie pubblicato nel 1993
Doom – reboot della serie pubblicato nel 2016

Altro 
Doom – film del 2005 di Andrzej Bartkowiak, ispirato al videogioco
 Doom – tag team di wrestling